The Heart of a Fool – cortometraggio del 1913 prodotto dalla Majestic Motion Picture Company
 The Heart of a Fool – cortometraggio del 1916 diretto da Harry Davenport